Pressing Business – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Powers Picture Plays
Pressing Business – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Pressing Business – cortometraggio del 1915 diretto da Bobby Burns e Walter Stull